Eastar steht für:
 die Chemikalie Polycyclohexylendimethylenterephthalat als Handelsname
 Chery Eastar, Automodell des chinesischen Herstellers Chery

Siehe auch:
 Eastar Jet, südkoreanische Fluggesellschaft
 Easter (Begriffsklärung)